Biggles of James Bigglesworth, een Britse boekenreeks van W.E. Johns
Biggles (film), een Britse film uit 1986 gebaseerd op bovenstaande boekenreeks
Biggles (televisieserie), een Britse televisieserie gebaseerd op bovenstaande boekenreeks
Biggles (Studio Vandersteen), een Belgische stripreeks van Studio Vandersteen gebaseerd op bovenstaande boekenreeks
Biggles (Francis Bergèse), een Frans-Belgische stripreeks van Francis Bergèse en later Michel Oleffe, Éric Loutte en Frank Leclercq
Biggles (Semic Press), een Zweedse stripreeks van Björn Karlström en Stig Stjernvik